Голубинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Голубинское сельское поселение — входит в Свободненский район
 Голубинское сельское поселение — входит в Калачёвский район
 Голубинское сельское поселение — сельское поселение, Республика Крым, Россия